HMS Centaur () — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії, названих на честь міфічного персонажа.

 HMS Centaur (1746) — 24-гарматний корабель 6-го рангу. Збудований у 1746 році. Проданий у 1761 році.
 HMS Centaur (1759) — 74-гарматний французький лінійний корабель третього рангу «Centaure» Захоплений англійцями у 1759 році у битві біля Лагосу. Затонув під час урагану у 1782 році.
 HMS Centaur (1797) — 74-гарматний лінійний корабель третього рангу. Збудований у 1797 році. У 1816 році виключений зі складу флоту. Розібраний у 1819 році.
 HMS Centaur (1845) — колісний дерев'яний фрегат. Збудований у 1845 році. Розібраний у 1864 році.
 HMS Centaur — бронепалубний крейсер типу «Едгар» (). У 1890 році, до спуску на воду перейменований на HMS Royal Arthur.
 HMS Centaur (1916) — легкий крейсер типу «C». Збудований у 1916 році. Проданий на злам у 1934 році.
 HMS Centaur — замовлений у 1942 році як есмінець типу «C». У 1943 році перейменований на «HMS Tomahawk», будувався за проектом «Вепон». Зрештою, у 1946 році вступив у стрій під назвою HMS Scorpion.
 HMS Centaur (R06) — авіаносець однойменного типу. На службі з 1953 року. У 1972 році проданий на злам.

Кораблі ВМС Великої Британії